Каннибалы (от , ):

 Каннибалы — люди, употребляющие в пищу человеческую плоть.
 Каннибалы (в зоологии) — животные, поедающие особей своего вида.

Фильмы:
 «Каннибалы» — кинофильм, 1970, Италия, реж. Лилиана Кавани.
 «Каннибалы» — кинофильм, 1981, Италия, реж. Умберто Ленци.

См. также 
 «Каннибал! Мюзикл» — кинофильм, 1993, США, реж. Трей Паркер.
 Людоед (значения)